Campionatul Mondial de Formula 1 din 2006 a fost cel de-al 60-lea sezon al curselor auto pentru mașinile de Formula 1, recunoscut de organismul de conducere al sportului internațional, Federația Internațională de Automobilism, ca fiind competiția de cea mai înaltă clasă pentru mașinile de curse. A inclus cea de-a 57-a ediție a Campionatului Mondial al Piloților, și a 49-a ediție a Campionatului Mondial al Constructorilor. Sezonul a fost disputat pe parcursul a optsprezece curse, începând în Bahrain pe 12 martie și terminându-se în Brazilia pe 22 octombrie. Acest sezon a marcat începutul utilizării motoarelor V8 de 2,4L în Formula 1, față de motoarele V10 de 3,0L care au fost folosite în sezoanele precedente, ce au continuat până la sfârșitul sezonului . 2006 a fost, de asemenea, primul sezon din  în care diferite configurații de motor au fost prezentate doar pentru Scuderia Toro Rosso, care avea un motor V10 de 3,0 litri Cosworth TJ2005-2.

Față de sezonul precedent, au avut loc mai multe schimbări pe piața piloților, începând deja în decembrie 2005, deoarece Fernando Alonso și-a încheiat o mutare la McLaren pentru . În septembrie 2006, Michael Schumacher și-a anunțat retragerea din Formula 1 la sfârșitul sezonului, cu pilotul ce a terminat pe locul 2 în  și , Kimi Räikkönen, fiind anunțat drept înlocuitorul său la Ferrari. Printre alte plecări notabile s-a numărat și Juan Pablo Montoya, care a părăsit McLaren la mijlocul sezonului pentru a urma o carieră în NASCAR.

Campionatul la Piloți a fost câștigat de Fernando Alonso de la Renault pentru al doilea an consecutiv, Alonso devenind cel mai tânăr dublu campion mondial la acea vreme. Pe atunci, septuplul campion mondial, Michael Schumacher, de la Scuderia Ferrari, a terminat pe locul secund, la 13 puncte în urmă. Campionatul Constructorilor a fost câștigat de Renault, care a învins Ferrari cu cinci puncte.

Piloții și echipele înscrise în campionat 
Piloții și echipele următoare au fost incluse în sezonul din 2006 al campionatului.

Calendar 

În 2006, FIA a anunțat că Marele Premiu al Belgiei nu va face parte din sezonul 2006 de Formula 1, deoarece autoritățile locale au început lucrări majore de reparații la Spa-Francorchamps.

{|class="wikitable" style="font-size: 85%; text-align:center;"
|-
!1. 
!2. 
!3. 
!4. 
|-
| 10-12 martie
| 17-19 martie
| 31 mar-2 apr
| 21-23 aprilie
|-
| 
| 
| 
| 
|-
!5. 
!6. 
!7. 
!8. 
|-
| 5-7 mai
| 12-14 mai
| 25, 27-28 mai
| 9-11 iunie
|-
| 
| 
| 
| 
|-
!9. 
!10. 
!11. 
!12. 
|-
| 23-25 iunie
| 30 iun-2 iul
| 14-16 iulie
| 28-30 iulie
|-
| 
| 
| 
| 
|-
!13. 
!14. 
!15. 
!16. 
|-
| 4-6 august
| 25-27 august
| 
| 29 sep-1 oct
|-
| 
| 
| 
| 
|-
!17. 
!18. 
|-
| 6-8 octombrie
| 
|-
| 
| 
|- class="sortbottom"
| colspan="4" align="bottom" style="background-color:#EAECF0; text-align:center" |(P) - pistă; (S) - stradă.
|}

 Rezultate și clasamente 
 Marile Premii 

Sistemul de punctaj
Punctele sunt acordate primilor opt piloți care au terminat în fiecare cursă, folosind următoarea structură:

Pentru a obține toate punctele, câștigătorul cursei trebuie să termine cel puțin 75% din distanța programată. Jumătate de puncte sunt acordate dacă câștigătorul cursei termină mai puțin de 75% din distanță, cu condiția terminării a cel puțin două tururi complete. În cazul de egalitate la încheierea campionatului, se folosește un sistem de numărătoare, cel mai bun rezultat fiind folosit pentru a decide clasamentul final.

Note
 - În cazul în care nu sunt încheiate două tururi complete, nu se acordă nici un punct și cursa este abandonată.
 - În cazul în care doi sau mai mulți piloți realizează același cel mai bun rezultat de un număr egal de ori, se va folosi următorul cel mai bun rezultat. Dacă doi sau mai mulți piloți vor avea un număr egal de rezultate de un număr egal de ori, FIA va nominaliza câștigătorul conform unor criterii pe care le va considera potrivite.

 Clasament Campionatul Mondial al Piloților 

Clasament Campionatul Mondial al ConstructorilorNote:'''
 Pozițiile sunt sortate după cel mai bun rezultat, rândurile nefiind legate de piloți. În caz de egalitate de puncte, cele mai bune poziții obținute au determinat rezultatul.

Note

Referințe 

Sezoane de Formula 1
2006 în sport